Илиян Михов може да се отнася за:
 Илиян Михов (р. 1962) – български народен и попфолк певец
 Илиян Михов (р. 1966) – български икономист, декан на ИНСЕАД, Франция